Dualisme est un quasi-synonyme de .

Philosophie et principes religieux 
 En philosophie, le dualisme désigne de manière générale toute une série d'oppositions conceptuelles. Voir : Dualisme (philosophie). Il désigne notamment les théories sur les relations entre l'âme et le corps, dont la plus connue est celle du philosophe français René Descartes. Voir : Dualisme (philosophie de l'esprit) et Dualisme cartésien.
 En théologie et dans le contexte de la religion, le dualisme oppose deux principes, souvent le bien et le mal, comme avec le manichéisme, ou encore l'amour et la loi, comme dans le marcionisme. Voir : Dualisme (religion).

Droit 

 Le dualisme, en droit constitutionnel, est aussi une catégorie de régime parlementaire, par opposition au monisme et dualisme dans le régime parlementaire.
 Dualisme et monisme en droit international : deux conceptions opposées des relations entre les différents ordres juridiques.

Voir aussi
Dualism, album du groupe Textures 
2 (nombre)